Logograph oder Logograf (von ) steht für:

 Logograph (Recht), ein professioneller Schreiber von Gerichtsreden im antiken Griechenland
 Logograph (Geschichte), ein Geschichtsschreiber in der antiken griechischen Literatur